Vlaamse Gebarentaal, een gebarentaal
Turbo met variabele geometrie, een type turbolader